Змагання з боксу у ваговій категорії до 49 кілограмів серед чоловіків у рамках чемпіонату України 2015 проводилися з 17 по 22 листопада. У них взяли участь 9 спортсменів з 8 регіонів країни.

Змагання проведено за правилами AIBA: спортсмени боксували без захисних шоломів, у ваговій категорії до 49 кг боксери використовували рукавички вагою 10 унцій, а поєдинок обслуговували п'ятеро суддів, однак при винесенні рішення враховувалася думка лише трьох з них.

Призери

Розклад

Сітка змагань 

Чемпіонат України з боксу 2015